Sorrell ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sorrell (Missouri), im Sullivan County
 Sorrell (Virginia), im Caroline County

Sorrell ist der Familienname folgender Personen:
 John Sorrell (1906–1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Martin Sorrell (* 1945), britischer Geschäftsmann
 William Sorrell (* 1947), US-amerikanischer Anwalt und Staatsanwalt

Siehe auch:
 Hauptmann Sorrell und sein Sohn, US-amerikanisches Filmdrama (1927)
 Sorell